Интерье́р (, внутренний) — многозначный термин французского происхождения.

 Интерьер — внутреннее пространство, устройство и убранство здания или помещения.
 Интерьер — изображение внутреннего пространства помещения.
 Интерьер — в конном деле совокупность внутренних качеств и особенностей лошади.

Примечания